Dette er en liste over Bøhmens regenter. Disse har gennem tiderne været henholdsvis hertuger, konger og dronning af Bøhmen. Ud over at herske over Bøhmen har nogle samtidig hersket over det tysk-romerske rige og Østrig. Herskerne er listet indtil Bøhmen blev en del af Tjekkoslovakiet i 1918 efter 1. verdenskrig, hvor den nye republik blev udråbt i Prag.

Lister over regenter
Bøhmen